Лос Лампасес има више значења:

 Лос Лампасес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лампасес (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лампасес, Лампазос (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лампасес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лампасес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лампасес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику